Мория — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Мория (город) — город в префектуре Ибараки, Япония.
 Мория (Лесбос) — село на Лесбосе, Греция.
 Мория (пещера) — пещера в карстовом массиве Дженту на Северном Кавказе, в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации.
  — гора в Японии (префектура Нагано)

Биология 
 Мория (растение) () — род папоротников.

Психология 
 Мория ( — «безрассудство») — патологически повышенное настроение в сочетании с двигательным возбуждением, беспечностью, дурашливостью, склонностью к грубым шуткам, каламбурам. Возникает при поражениях лобных отделов головного мозга.

История и библеистика 
  — древнегреческая олива, находящаяся в государственной собственности.
 Мория или Мориа (гора) — упоминаемая в Библии горная местность, назначенная Аврааму для принесения его сына Исаака в жертву.
 Мория — династия монархов Шри-Ланки (455—691)

Теософия 
 Махатма Мория — в теософии один из так называемых «Учителей Мудрости».

Современная литература, искусство, компьютерные игры 
 Мория — подземный город гномов в творчестве Дж. Р. Р. Толкина.
 Moria — компьютерная игра в жанре roguelike по мотивам творчества Толкина.

См. также

Примечания